Assistens Kirkegård kan syfta på:

Assistens Kirkegård – en medelstor begravningsplats belägen mitt i stadsdelen Nørrebro i Köpenhamn
Assistens Kirkegård, Odense – en begravningsplats belägen mellan vägarna mot Middelfart, Assens och Fåborg i Odense